Aplogruppo I (mtDNA) degli aplogruppi mitocondriali umani
 Aplogruppo I (Y-DNA) degli aplogruppi del cromosoma Y